Droga krajowa B22 (Niemcy)
 Droga krajowa B22 (Austria)